Dobra Voda ou Dobrá Voda est un toponyme qui signifie « bonne eau » dans plusieurs langues slaves et peut désigner :

Dobra Voda, un village de la municipalité de Modriča, dans la République serbe de Bosnie.

Dobra Voda, une localité de la municipalité de Benkovac, dans le comitat de Zadar ;
Dobra Voda, une localité de la municipalité de Čaglin, dans le comitat de Požega-Slavonie.

Ujmir/Dobra Voda, un village du Kosovo situé dans la commune/municipalité de Klinë/Klina, district de Pejë/Peć.

Dobra Voda, un village de la municipalité de Bar.

Dobra Voda, un village de la municipalité de Bojnik, dans le district de Jablanica ;
Dobra Voda, un village situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, dans le district de Pomoravlje.

Dobrá Voda, un village du district de Trnava, dans la région de Trnava.

Dobrá Voda, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Dobrá Voda, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Dobrá Voda, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Dobrá Voda, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud.
 Dobrá Voda u Pacova, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;

Homonymie de localités en  Tchéquie